W Polsce
 Klecie – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Brzostek 
 Klecie – wieś w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Stare Pole
 Klecie – gromada w powiecie jasielskim